Узарашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Узарашвили, Иона Нарикович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Узарашвили, Кондратий Джотоевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.